Вітрук — українське прізвище.

 Вітрук Андрій Никифорович (1902—1946) — радянський льотчик-штурмовик, генерал-майор, Герой Радянського Союзу.
 Вітрук Богдан Олегович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Вітрук Костянтин Володимирович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Вітрук Людмила Дмитрівна (* 1932) — український історик.
 Вітрук Микола Васильович (1937-2012) — російський правознавець і державний діяч, суддя Конституційного суду Російської Федерації.
 Вітрук Наталія Юріївна (*) — українська медіа-менеджер, кіно- та телепродюсер.

Примітки 

Прізвища на -ук